Топонимы
 Ерусалим (разг.) — Иерусалим.
 Ерусалим — ныне Йерузале, микрорайон Вильнюса.
 Ерусалим — деревня в Вохомском районе Костромской области
 Ерусалимы — деревня в Слободском районе Кировской области РФ.
 Ерусалим — озеро в Архангельской области
Другое
 Ерусалим — дарохранительница, в алтаре на престоле.

Примечания